Ирби () — фамилия.

Известные носители 
  (1793—1860) — американский политик, вице-губернатор штата Южная Каролина (1852—1854).
  (1854—1900) — американский политик, председатель Палаты представителей штата Южная Каролина (1890), член Сената США (1891—1897).
  (1936—2015) — американский поэт, лауреат премии Шелли Поэтического общества Америки (2010).
  (род. 1998) — американская легкоатлетка, чемпионка Панамериканских игр в эстафете 4×400 м (2019).
 Ирби, Майкл (род. 1972) — американский актёр.
  (род. 1980) — американская комедиантка и писательница.
  (1707—1775) — британский политик, член Палаты общин (1735—1761), сын Эдварда Ирби.
  (род. 1968) — американский джазовый саксофонист.
  (1676—1718) — английский политик, член Палаты общин Англии (1702—1707) и Великобритании (1707—1708), внук Энтони Ирби (ум. 1682).
  (1547—1625) — английский политик, член Палаты общин (1589—1622), дед Энтони Ирби (ум. 1682).
  (ок. 1605—1682) — английский политик, член Палаты общин (1640—1648, 1656—1659, 1660—1682).